Peter Young je ime več oseb:
 Peter George Francis Young, britanski general
 Peter Young (rugbist), avstralski rugbist
 Peter Young (umetnik), ameriški umetnik
 Peter Daniel Young, avstralski DPMŽ aktivist
 Peter Young (sodnik), avstralski sodnik